Neef steht für:

 Neef, ein Ort in Rheinland-Pfalz

Neef ist der Familienname folgender Personen:
 Anneliese Neef (* 1943 als Anneliese Brinckmann), deutsche Kulturwissenschaftlerin und Politikerin (SPD)
 Christian Neef (* 1952), deutscher Journalist und Sachbuchautor
 Ernst Neef (1908–1984), deutscher Geograf
 Fritz Neef (1913–1979), deutscher Politiker und Wirtschaftsfunktionär
 Eberhard Neef (1915–2003), deutscher Karikaturist 

 Gerry Neef (Gerhard Neef; 1946–2010), deutscher Fußballspieler
 Heinz Neef, deutscher Basketballspieler
 Heinz-Dieter Neef (* 1955), deutscher Theologe
 Helmut Neef (1920–2000), deutscher Historiker

 Hildegard Neef (1922–2007), deutsche Journalistin 
 Horst Neef (* 1938), deutscher Fußballspieler
 Johanna Neef (1922–2001), deutsche Malerin
 Manfred Max-Neef (1932–2019), chilenischer Ökonom
 Melanie Neef (* 1970), britische Leichtathletik-Sprinterin
 Paulus Neef, deutscher Internetunternehmer
 Roger De Neef (1906–2001), belgischer Radsportler
 Sebastian Neef (* 1989), deutscher Triathlet
 Sigrid Neef (* 1944), deutsche Musik- und Theaterwissenschaftlerin
 Steven De Neef (* 1971), belgischer Radrennfahrer
 Wilhelm Neef (1916–1990), deutscher Filmkomponist

Siehe auch:
 Naef
 Neeff
 Neefe
 Neefs
 Neeffs
 NEF